Нелви Раман Хесс Тиафак (; род. 3 января 1999, Буэа, Камерун) — немецкий боксёр-любитель камерунского происхождения, выступающий в супертяжёлой весовой категории.
Член национальной сборной Германии, чемпион Европы (2022), бронзовый призёр Европейских игр (2019), бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (2016), четвертьфиналист чемпионата мира (2019), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях.

Биография 
Нелви Тиафак родился 3 января 1999 года, в городе Буэа, на юго-западе Камеруна.
Затем он со своей матерью переехал в Германию.

Любительская карьера 
В детства он активно играл в футбол и баскетбол.
А в 2014 году, в возрасте 15 лет, он начал заниматься боксом, и с тех пор тренируется в Кёльне под руководством Лукаса Вилашека. С 2020 года он является спортивным солдатом бундесвера.

2016—2017 годы 
В 2016 и в 2017 годах он становился чемпионом Германии среди молодежи.

А в ноябре 2016 года стал бронзовым призёром на Молодёжном чемпионате мира в Санкт-Петербурге (Россия), в весовой категории свыше 91 кг. Где он в четвертьфинале по очкам победил украинца Вячеслава Гаврилюку, но в полуфинале, в конкурентном бою по очкам (1:4) проиграл грузину Георгию Чигладзе.

2018—2019 годы 
В 2018 году он впервые стал чемпионом Германии среди взрослых.

И в июне 2019 года, в Минске (Белоруссия) стал бронзовым призёром на Европейских играх выступая в супертяжёлой весовой категории (свыше 91 кг). В 1/16 финала победил поляка Адама Кулика, затем в 1/8 финала победил англичанина Фрейзера Кларка. В четвертьфинале раздельным решением судей (3:2) победил опытного армянина Гюргена Оганесяна, но в полуфинале раздельным решением судей (1:4) проиграл выступающему за Францию Мураду Алиеву.

В сентябре 2019 года, в Екатеринбурге (Россия) на чемпионате мира выступал в супертяжёлой весовой категории (свыше 91 кг). Где в 1/16 финала по очкам победил корейца Ким До Хёна, затем в 1/8 финала по очкам победил опытного алжирца Шуайба Булудината, но в четвертьфинале по очкам (0:5) проиграл опытному казахскому боксёру Камшыбеку Кункабаеву, — который в итоге стал серебряным призёром чемпионата мира 2019 года.

2020—2021 годы 
Он активно готовился к участию в Олимпийских играх 2020 года. И в марте 2020 года был первый квалификационный турнир в Лондоне, который должен был стать этапом отбора европейских боксёров на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония), но на этапе 1/16 финала турнир был остановлен из-за коронавирусной пандемии COVID-19, и немецкая сборная вернулась домой.
К осени 2020 года он занял 4-е место в мировом рейтинге AIBA и в немецкой сборной возлагала большие надежды, на то что Тиафак точно будет участвовать в Олимпиаде 2020 и сможет претендовать на призовые места.

Но из-за жёсткого коронавирусного карантина в Германии и отсутствия соревновательной практики, он не смог выйти на пик формы к лету 2021 года.
И в начале июня 2021 года в Париже (Франция), в 1/8 финала , по очкам (0:5) он проиграл украинцу Цотне Рогаве, — который в итоге по мировому рейтингу таки сумел квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 года, а Тиафак остановился в одном шаге от участия в Олимпиаде.

В конце октября — начале ноября 2021 года в Белграде (Сербия), участвовал в чемпионате мира в категории свыше 92 кг. Там он в 1/16 финала победил боксёра с островов Сент-Люсии Райана Кристофера Чарльза, но в 1/8 финала проиграл по очкам раздельным решением судей (счёт: 2:3) российскому боксёра Марку Петровскому, — который в итоге стал чемпионом мира 2021 года.

2022 год 
В феврале 2022 года стал серебряным призёром в весе свыше 92 кг престижного международного  проходившем в Софии (Болгария). Где он в четвертьфинале единогласным решением судей победил опытного россиянина Ивана Верясова, затем в полуфинале по очкам победил болгарина Йордана Морехона, но в финале проиграл по очкам опытному узбекскому боксёра Лазизбеку Муллажонову.

В апреле 2022 года стал серебряным призёром на престижном 52-м международном турнире «Гран-При Усти-над-Лабем» в Чехии, в финале раздельным решением судей проиграв Олимпийскому призёру бразильцу Абнеру Тейшейре.

В мае 2022 года стал чемпионом Европы в Ереване (Армения), в весе свыше 92 кг. Где он в 1/8 финала соревнований по очкам победил опытного россиянина выступающего за Сербию Сергея Калчугина, затем в четвертьфинале по очкам победил грузина Николоза Бегадзе, в полуфинале по очкам победил англичанина Делишеса Ори, и в финале техническим нокаутом в 3-м раунде победил испанца Айюба Гадфа Дрисси.

Примечания

Ссылки 
 
 Тифак Нелви — новости на сайте Sportbox.ru
 

Боксёры Германии
Иммигрировавшие в Германию из Камеруна
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы Европы по боксу